Nell Gwyn, atriz inglesa do século 17

Cinema
 Nell Gwyn (1926), filme mudo com Dorothy Gish
 Nell Gwynn, filme de 1934 com Anna Neagle